Marion County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marion County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 94000471
 Marion County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001115
 Marion County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000256
 Marion County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 76000828
 Marion County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 02001194
 Marion County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 74001572